Tex Williamsson, född 1 januari 1991 i Lammhult, Växjö, är en svensk ishockeymålvakt som spelar i Modo hockey i Hockeyallsvenskan. Williamssons moderklubb är Alvesta SK och som junior spelade han för Växjö Lakers HC. Sitt första seniorkontrakt fri Williamsson med Limhamns HC i Division 2 till säsongen 2010/2011. Därefter följde en rad år för olika lag i Division 1 och 2 tills han 2016 först lånades in och senare fick kontrakt med med IK Pantern för spel i Hockeyallsvenskan. Williamsson spelade även för Leksands IF och Tingsryds AIF i samma liga. Till säsongen 2019/20 fick han kontrakt med IK Oskarshamn i SHL.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1991
Levande personer
Målvakter i IK Oskarshamn
Målvakter i Leksands IF
Målvakter i Malmö Redhawks
Målvakter i Modo Hockey
Målvakter i Nybro Vikings
Målvakter i Tingsryds AIF
Målvakter i Tingsryds AIF
Målvakter i Västerviks IK
Målvakter i Växjö Lakers
Män
Personer från Växjö kommun
Spelare i Gislaveds SK
Spelare i IK Pantern
Spelare i Limhamn HC
Ishockeyspelare i Nittorps IK
Spelare i Olofströms IK
Spelare i Tyringe SoSS
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeymålvakter